Moskovits Adolf-palota, Nagyvárad
Moskovits Miksa-palota, Nagyvárad